Karmakanic — шведская прогрессив/симфоник-рок-группа из Мальмё, Швеция, основанная в 2002 году как сайд-проект басиста и клавишника Йонаса Рейнгольда, известного по коллективу The Flower Kings. Для их музыки характертны резкие динамические контрасты, внезапные полные остановки, сложные ритмы и размеры, абстрактные тексты и длительное время звучния композиций. Karmakanic часто сравнивают с классическими прогрессивными и симфоническими рок-группами, такими как Yes, Genesis, и Emerson, Lake & Palmer, но их музыка также включает в себя, хотя и в небольшой мере, черты (такие, как звучание синтезаторов и дисторшн), характерные для современного прогрессивного рока/метала, свойственные таким коллективам, как Ayreon, Dream Theater, Symphony X и The Flower Kings.

В настоящее время Karmakanic сотрудничает с лейблом Inside Out Records.

Дискография
 Entering the Spectra — 7 октября, 2002 (Roadrunner Records)
 Wheel of Life — 14 сентября, 2004 (The End)
 Who’s the Boss in the Factory? — 18 ноября, 2008 (CMA)
 In A Perfect World — 26 июля, 2011 (Inside Out)
 DOT — 22 июля, 2016 (Inside Out)

Примечания

Ссылки 
 http://www.myspace.com/reingoldmusic - Официальная страница группы на myspace
 http://www.progarchives.com/artist.asp?id=1093 - Страница группы на проекте progarchives.com
 http://www.lastfm.ru/music/Karmakanic - Страница группы на lastfm

Группы прогрессивного рока
Группы симфо-рока
Рок-группы Швеции
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2002 году